Charles Hose, zoologo politico britannico
Civetta delle palme di Hose
H.O.S.E., gioco del poker

Altri progetti